

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Świerszczów – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów 
 Świerszczów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców 
 Świerszczów – osada leśna wsi Świerszczów w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców

Zobacz też 
 Świerszczów-Kolonia
 Świerszczewo, Świerczów